Heidensee ist ein Gewässer- und Ortsname:
 Heidensee (Holstein), See nahe Plön in Schleswig-Holstein
 Heidensee (Karow), See nahe Karow in Mecklenburg-Vorpommern
 Heidensee (Schwerin), See in Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern
 Heidensee, bis 1938 Schillinnen, Kreis Goldap, Ostpreußen, seit 1945: Szyliny, Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen